Beresyne ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Beresyne (Bolhrad),  Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad
 Beresyne (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Beresyne (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn

Siehe auch:
 Beresina (Begriffsklärung)
 Beresino